Phage komt voor in de volgende betekenissen
Phage (Marvel): een superschurk van Marvel Comics
Phage (aflevering van Star Trek: Voyager): aflevering van de sciencefictionserie Star Trek: Voyager